Абрамув () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Любартувский повят, Люблинское воеводство. Население — 4396 человек (на 2004 год).

Соседние гмины 
 Гмина Баранув
 Гмина Гарбув
 Гмина Камёнка
 Гмина Курув
 Гмина Маркушув
 Гмина Михув
 Гмина Жыжин

Ссылки 
 Официальная страница

гмины Люблинского воеводства